Vinte Mil Léguas Submarinas — o livro de Júlio Verne
 20.000 Léguas Submarinas (1954) — filme dos estúdios Disney, com Kirk Douglas e James Mason
 20.000 Léguas Submarinas (1997) — filme com Michael Caine e Mia Sara

Desambiguações de cinema